Paesaggio con torre è un dipinto a olio su cartone (75x98,5 cm) realizzato nel 1908 dal pittore Vasily Kandinsky. È conservato nel Centre Pompidou di Parigi.

Altri progetti

Collegamenti esterni
 Centre Georges Pompidou - Sito ufficiale

Dipinti nel Centro Pompidou
Dipinti di Vasilij Kandinskij
Paesaggi